Чемпионат Франции по футболу 1974/1975 — 37-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 8-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1075 голов.

Вновь изменилась система начисления очков: за победу с разницей более трёх голов начислялось одно дополнительное очко.

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки, Бонус — бонусные очки за каждые забитые 3 гола в матче. 
(Победа:2 очка, Ничья:1 очко, Поражение:0 очков, бонус 1 очко начисляется за победу с разницей более трёх голов).

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Ланс» — «Монако» — 6:3
 «Лион» — «Бастия» — 8:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Лилль» — «Анже» — 1:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Лион» — «Бастия» — 8:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1974/1975
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1974 году
Спорт во Франции в 1975 году